

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Spaulding – census-designated place della Contea di Lassen, California
 Spaulding – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Spaulding – township della Contea di Saginaw, Michigan
 Spaulding – città della Contea di Hughes, Oklahoma